Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Caprais – Allier
Saint-Caprais – Cher
Saint-Caprais – Gers
Saint-Caprais – Lot